Ро́удс, Ро́удз, Родс (, , ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Родс, Алисия (род. 1978) — британская порноактриса.
 Роудс, Дасти (род. 1945) — американский рестлер.
 Родс, Дженнифер (род. 1947) — американская актриса.
 Роудз, Джон (1870—1947) — британский яхтсмен.
 Роудс, Джордан (род. 1990) — шотландский футболист.
 Роудз, Дэмиан (род. 1969) — американский хоккеист.
 Родс, Ким (род. 1969) — американская актриса.
 Роудс, Коди (род. 1985) — американский рестлер.
 Роудс, Лу (род. 1964) — английская певица.
 Роудс, Ник (род. 1962) — английский музыкант.
 Роудс, Роберт (1829—1864) — инженер-железнодорожник и генерал армии Конфедерации во время Американской гражданской войны.
 Родс, Сесиль Джон (1853—1902) — английский и южноафриканский политический деятель, бизнесмен.
 Родес, Синтия (род. 1956) — американская актриса.
 Роудс, Сэмми (род. 1983) — американская порноактриса.
 Роудс, Эдгар Нельсон (1877—1942) — канадский политик.

Rhoades
 Роудс, Джейсон (1965—2006) — американский художник.
 Роудс, Маркус Мортон (1903—1991) — американский цитогенетик.
 Роудс, Роберт Бен (род. 1945) — американский серийный убийца и насильник.
 Роудс, Лана (род. 1996) — американская порноактриса.

Rhoads
 Роадс, Рэнди (1956—1982) — американский гитарист.
 Роудс, С. Кевин (род. 1976) — американский музыкант.

Rhodes
 Родс, Бетти Джейн (1921—2011) — американская актриса радио и кино, певица.

Rhode
 Роуд, Кимберли (род. 1979) — американская спортсменка.

См. также 
 Александр де Род

Примечания